Cerati puede referirse a:

 Gustavo Cerati (1959-2014), músico, cantante y compositor argentino, exlíder de Soda Stereo.
 Benito Cerati (1993), cantante y compositor chileno-argentino, hijo del anterior.